

Patronyme 
Adrien Auzout, un astronome et physicien français.

Toponyme
Auzout, un cratère d'impact sur la face visible de la Lune.

Voir aussi 
Auzout (patronyme)

Patronyme normand